Slovo Shine má několik významů.
 Shine (EP, Mother Love Bone) – album americké grungeové kapely Mother Love Bone
 Shine (píseň, Mike Oldfield) – dvacátý první singl britského multiinstrumentalisty Mika Oldfielda
 Shine (album, Edenbridge) – čtvrté album od rakouské kapely Edenbridge
 Shine (píseň, Sestry Tolmačovovy) – píseň ruské sesterské hudební skupiny Sestry Tolmačovy
 Shine (píseň, Natália Kelly) – píseň rakouské zpěvačky Natálie Kelly
 Shine (píseň, Sopho Nizharadze) – píseň gruzínské zpěvačky Sopho Nizharadze
 Shine (film) – australský film z roku 1996 podle života pianisty Davida Helfgotta
 SHINE GROUP je skupina společností zabývající se projektovým managementem a osobnostním rozvojem